

Sigle 
 London Metal Exchange – Borsa dei metalli londinese
 Lunghezza media dell'enunciato – misura del livello linguistico in età pre-scolare

Codici 
 LME – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Arnage, Le Mans, Francia